Ковыльный — название населённых пунктов в России.

 Ковыльный — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Ковыльный — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области.
 Ковыльный — посёлок в Чановском районе Новосибирской области.
 Ковыльный — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Ковыльный — посёлок в Перелюбском районе Саратовской области.
 Ковыльный — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Ковыльный — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

См. также 
 Староковыльный
 Ковыльное
 Ковыль
 Ковиль